Knieja ist der Name folgender Orte in Polen:
 Knieja (Łopuszno) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Knieja (Barcin) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Knieja (Cekcyn) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kneja in der Woiwodschaft Oppeln
 Knieja (Karsin) in der Woiwodschaft Pommern
 Knieja (Rzeczenica) in der Woiwodschaft Pommern
 Knieja (Przyrów) in der Woiwodschaft Schlesien
 Knieja (Polanów) in der Woiwodschaft Westpommern